Ян Хендрик Волкерс (; ,  — , ) — нидерландский писатель и скульптор.

Биография и творчество 
В послевоенной нидерландской литературе он вместе с Харри Мюлишем, Герардом Реве и В. Ф. Хермансом образует «большую четвёрку» писателей. Первоначально он стал известен в связи с откровенной манерой описания секса и тематикой своих произведений, включающей попытки осознания места секса и смерти в человеческой жизни и их взаимосвязи с другими её проявлениями. Сейчас в большей степени по заслугам оценен его оригинальный авторский стиль, чем вызов, брошенный им в шестидесятые годы консервативному обществу.

По одному из его романов — "Рахат-лукум" ("Turks Fruit") известным голландским режиссёром Полом Верховеном (Paul Verhoeven) был снят фильм с Рутгером Хауэром в главной роли. В 1973 году фильм был выдвинут на премию Оскар как лучший фильм на иностранном языке, что позволило и режиссёру фильма и актёру, снимавшемуся в главной роли, заявить о себе, а впоследствии и получить мировую известность. По его произведениям также снимали фильмы Тео ван Гог и др. режиссёры.

С 1980 года Волкерс жил на острове Тексел. Некоторые его скульптуры на открытом воздухе были повреждены вандалами, видимо, потому, что они частично состояли из стекла. Среди повреждённых скульптур — памятник жертвам Освенцима в Амстердаме и монумент на дамбе в Текселе. Из-за этих повреждений Волкерс объявил в 2003 году, что в своих будущих скульптурах он намерен использовать больше стали и меньше стекла.

Произведения 
 1961, Serpentina's petticoat (новеллы)
 1962, Kort Amerikaans (роман)
 1963, Gesponnen suiker (новеллы)
 1963, De Babel (драма)
 1963, Een roos van vlees (роман)
 1964, De hond met de blauwe tong (новеллы)
 1965, Назад в Ухстхейст/ Terug naar Oegstgeest (автобиографический роман)
 1967, Horrible tango (роман)
 1969, Turks fruit (роман)
 1971, Groeten van Rottumerplaat (автобиографические записки)
 1971, Werkkleding/Workclothing (автобиографические записки)
 1974, De walgvogel (роман)
 1974, Dagboek 1974
 1975, Dominee met strooien hoed (повести)
 1977, De kus (роман)
 1979, De doodshoofdvlinder (роман)
 1980, De perzik van onsterfelijkheid (роман)
 1981, Alle verhalen (собрание рассказов)
 1981, Brandende liefde (роман)
 1982, De junival (роман)
 1983, Gifsla (роман)
 1984, De onverbiddelijke tijd (роман)
 1985, 22 sprookjes, verhalen en fabels
 1988, Kunstfruit en andere verhalen
 1989, Jeugd jaagt voorbij
 1991, Tarzan in Arles (эссе)
 1991, Wat wij zien en horen (новеллы, в соавторстве)
 1994, Rembrandt in Rommeldam (эссе)
 1995, Zwarte bevrijding (эссе)
 1996, Icarus en de vliegende tering
 1997, Mondriaan op Mauritius (эссе)
 1998, Het kruipend gedeelte des aardbodems
 1999, Omringd door zee (журнальные статьи)
 1999, De spiegel van Rembrandt
 2005, Zomerhitte
 2005, Dagboek 1974 (дневник 1974 года)
 2006, 2 Texel: Drummers Double Bill & Jan Wolkers
 2007, De ladder naar lust
 2008, Het was wel een heel lief varkentje

Признание 
Последовательно отказывался от премий, которые ему присуждались; среди прочих, это были крупнейшие и наиболее авторитетные в Нидерландах премии Константейна Хёйгенса (1982) и Питера Хофта (1989).

Публикации на русском языке 
The Splendid Thirties [из книги Назад в Ухстхейст]// Иностранная литература, 2013, №10

Примечания

Ссылки 
 Страница в Интернет-библиотеке нидерландской литературы 
 На сайте IMDB 

В
Эссеисты Нидерландов
Скульпторы Нидерландов
Эссеисты по алфавиту